Die Liste der Fahrplanjahre enthält eine tabellarische Auflistung aller Fahrplanjahre in Deutschland ab 1949. Ein Fahrplanjahr bezeichnet damit den Zeitraum, in dem ein entsprechender Jahresfahrplan gültig ist. Er wird gelegentlich auch als Fahrplanperiode oder Fahrplanabschnitt bezeichnet. Siehe auch: Fahrplan

Nachgetragen sind auch einige Fahrplanwechsel ab dem Jahr 1920.

1920 bis 1945

1946 bis 1948 
1946:
 Amerikanische Besatzungszone, Reichsbahndirektion München, Fahrplan ab Dienstag, 1. Januar 1946
 Britische Besatzungszone, Reichsbahndirektion Wuppertal, Fahrplan ab Sonntag, 10. Februar 1946
 Französische Besatzungszone, Reichsbahndirektion Karlsruhe, Fahrplan ab Montag, 18. März 1946
 Sowjetische Besatzungszone, Reichsbahndirektion Berlin, Fahrplan ab Montag, 4. November 1946
1947:
 Amerikanische Besatzungszone: ab Montag, 6. Januar 1947
 Britische Besatzungszone: ab Montag, 6. Januar 1947
 Amerikanische Besatzungszone: ab Sonntag, 4. Mai 1947
 Britische Besatzungszone: ab Sonntag, 4. Mai 1947
 Französische Besatzungszone: ab Sonntag, 4. Mai 1947
 Amerikanische Besatzungszone: ab Sonntag, 5. Oktober 1947
 Britische Besatzungszone: ab Sonntag, 5. Oktober 1947
 Französische Besatzungszone: ab Sonntag, 5. Oktober 1947
 Sowjetische Besatzungszone:
1948:
 Amerikanische Besatzungszone: ab Sonntag, 9. Mai 1948
 Britische Besatzungszone: ab Sonntag, 9. Mai 1948
 Französische Besatzungszone: ab Sonntag, 9. Mai 1948
 Sowjetische Besatzungszone:

1949 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 2001

2002 
Zwischen den Jahren 2000 und 2002 wurde in Deutschland eine Richtlinie der EU-Kommission umgesetzt, wonach der unterjährige Fahrplanwechsel fortan in der Nacht des zweiten Samstags im Juni auf den folgenden Sonntag und der Jahresfahrplanwechsel in der Nacht des zweiten Samstags im Dezember auf den folgenden Sonntag stattfinden sollte. Aus diesem Grund existiert formal gesehen kein eigenes Fahrplanjahr 2002.

2003 bis 2009 
Der offizielle EU-weite Fahrplanwechsel vom Winter- zum Sommerfahrplan 2006 fand wie unten angegeben statt. Zum 28. Mai 2006 wurde in Berlin der neue Hauptbahnhof (siehe Berlin Hauptbahnhof) mitsamt der zugehörigen Zulaufstrecken in Betrieb genommen. Da dies weitreichende Auswirkungen auf den Zugverkehr im gesamten Land hatte, wurde der Fahrplanwechsel in Deutschland auf das Wochenende 27./28. Mai 2006 vorgezogen. Zum eigentlichen Fahrplanwechsel am Wochenende 10./11. Juni 2006 traten dann nur noch kleinere Änderungen in Kraft. Sämtliche Fahrplanmedien, wie z. B. Kursbuch und elektronische Reiseauskunft, wurden ebenfalls zum 28. Mai 2006 angepasst.

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Einzelnachweise 

Fahrplanjahre in Deutschland
!Fahrplanjahre in Deutschland
!Fahrplanjahre
Fahrplanjahre in Deutschland